Il doppio del torneo di tennis Dresden Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Royce Deppe e Jack Waite che hanno battuto in finale Trevor Kronemann e Marcos Ondruska 6-4, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Trevor Kronemann /  Marcos Ondruska (finale)
 Royce Deppe /  Jack Waite (Campioni)

 Wayne Arthurs /  Jon Ireland (quarti di finale)
 Patricio Arnold /  Daniel Orsanic (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Dresden Challenger 1994